La saison 1953 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 12 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Pour permettre le passage de 12 à 14 clubs la saison prochaine, il n'y a qu'un club relégué en fin de saison et 2 clubs promus de Divizia B plus une poule de promotion-relégation entre le  de D1 et les  et  de D2.

C'est le club du CCA Bucarest, double champion en titre, qui termine en tête du championnat et qui remporte le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le barème suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

 Le CA Câmpulung-Moldovenesc abandonne la compétition en cours de saison.

Matchs 

|}

Poule de promotion-relégation 
Afin de connaître les 2 derniers clubs qualifiés pour la prochaine saison de Divizia A, le  de D1, Progresul IC Oradea affronte les clubs classés  et  de Divizia B, Metalul Câmpia Turzii et Spartac Bucarest. Les 2 premiers de cette poule accèdent ou se maintiennent parmi l'élite.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
1953 en Roumanie